

Населені пункти та їхні частини

 Ґрабник — село в гміні Краснобруд Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабник — село в гміні Адамув Замойського повіту Люблінського воєводства
 Ґрабник — село в гміні Кампінос Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабник — село в гміні Ольшево-Боркі Остроленцького повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабник — село в гміні Якторув Ґродзиського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабник — село в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабник — частина міста Глогув-Малопольський в Ряшівському повіті Підкарпатського воєводства
 Ґрабник — частина села Дроґошево в гміні Вишкув Вишковського повіту Мазовецького воєводства
 Ґрабник — частина села Явірник Польський (Яворник-Польський) в гміні Яворник-Польський Переворського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабник — частина села Ніздрець (Нозджець) у гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабник — частина села Глідно (Глудно) в гміні Нозджець Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабник — частина села Хоментово в гміні Снядово Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґрабник — частина села Росткі в гміні Єдвабне Ломжинського повіту Підляського воєводства
 Ґрабник — частина села Зелвонґі в гміні Міколайкі Мронґовського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабник — осада в гміні Жолиня Ланьцутського повіту Підкарпатського воєводства
 Ґрабник — осада в гміні Старі Юхи Елцького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Ґрабник — лісова осада в гміні Жонсьник Вишковського повіту Мазовецького воєводства

Примітки